Трка на 60 метара са препонама у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је  18. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу освојену у Бирмингему 2018. није бранила Кендра Харисон из САД.

Земље учеснице 
Учествовале су 45 такмичарки из 37 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у трци на 60 метара са препонама за жене пре почетка светског првенства 18. марта 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичарки на 60 метара са препонама у дворани пре првенства (18. марта 2022), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 19. марта 2022. године. Такмичарке су биле подељене у 6 група. За полуфинале су се пласирале по 3 првопласиране из сваке група (КВ) и 6 према постигнутим резултатима (кв).,,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 19. марта 2022. године. Такмичарке су биле подељене у три групе. За полуфинале су се пласирале по 2 првопласиране из сваке група (КВ) и 2 према постигнутим резултатима (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 19. марта 2022. године у 21:08.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Трка на 60 метара на Светском првенству у атлетици у дворани